Velamazán är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Velamazán ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Velamazán är huvudsakligen platt, men åt sydväst är den kuperad. Terrängen runt Velamazán sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Velamazán.  Trakten runt Velamazán är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Almazán,  km öster om Velamazán. Trakten runt Velamazán består till största delen av jordbruksmark. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kastilien och Leon